Кубок ісландської ліги 2020 — 25-й розіграш, у якому беруть участь команди Урвалсдейлда і Першого дивізіону Ісландії. Змагання складається з двох етапів. Спочатку команди розділені на чотири групи по 6 команд, кращі команди проходять до плей-оф, де і визначають переможця. Титул захищав КР. У зв'язку з Пандемією COVID-19 19 березня 2020 року Футбольна асоціація Ісландії вирішила припинити проведення турніру після півфінальних матчів. Переможця визначено не було.

Груповий етап 
Матчі проходили з 7 лютого до 15 березня 2020 року.

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Півфінали

Фінал

Примітки

Посилання 
 Кубок ісландської ліги на soccerway 

2020
2020 у футболі